Forchel ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Forchel (* 1952), deutscher Physiker
 Horst Forchel (1931–2016), deutscher Sporthistoriker